George Don kan syfta på:

* George Don den äldre (1764–1814), skotsk botaniker
 George Don den yngre (1798–1856), skotsk botaniker